Franz Pfyffer von Altishofen ist der Name folgender Personen:

 Franz Pfyffer von Altishofen (1623–1696), Kommandeur der Schweizergarde (1686–1696)
 Franz Pfyffer von Altishofen (1918–1995), Kommandeur der Schweizergarde (1972–1982)
 Franz Alois Pfyffer von Altishofen, Kommandeur der Schweizergarde (1783–1798)
 Franz Ludwig Pfyffer von Altishofen, Kommandeur der Schweizergarde (1727–1754)